Löwel ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Löwel (1643–1702), sächsischer Glashütten- und fränkischer Hammerwerksbesitzer
 Friedrich Löwel (1849–1914), deutscher Architekt und Baubeamter
 Georg Löwel (1876–1970), deutscher Maler
 Johann Abraham Löwel (1674–1751), brandenburgischer Bergzehntner und Bergmeister
 Katharina Löwel (* 1982), deutsche Rapperin, siehe Kitty Kat

Siehe auch:
 Lowel
 Löbel